Cudahy si può riferire a diverse città degli Stati Uniti:
Cudahy (California)
Cudahy (Wisconsin)